Powiat średzki es el nombre en polaco de dos distritos de Polonia:

 Środa Śląska, en el voivodato de Baja Silesia.
 Środa Wielkopolska, en el voivodato de Gran Polonia.